David Griffith (poeta)
 D.W. Griffith
 David Griffith (bobsleista)